

Astronomia
 1920 Sarmiento – asteroide della fascia principale
 Cratere Sarmiento – cratere sulla superficie di Mercurio

Geografia 
 Città:
 Sarmiento – città della provincia di Chubut, in Argentina
 Sarmiento – città della provincia di Córdoba, in Argentina
 Dipartimenti:
 Dipartimento di Sarmiento (Chubut) – dipartimento argentino 
 Dipartimento di Sarmiento (San Juan) – dipartimento argentino 
 Dipartimento di Sarmiento (Santiago del Estero) – dipartimento argentino
 Lago Sarmiento de Gamboa – lago cileno
 Monte Sarmiento – monte cileno situato in Patagonia

Persone 
 Andrés Sarmiento (1998) – calciatore colombiano
 Brian Sarmiento (1990) – calciatore argentino
 Cayetano Sarmiento (1987) – ex ciclista su strada colombiano
 Daniel Sarmiento Melián (1983) – pallamanista spagnolo
 Darío Sarmiento (2003) – calciatore argentino
 Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) – politico argentino
 Francisco Sarmiento Tatad, detto Kit (1939) – politico e giornalista filippino
 García Sarmiento de Sotomayor, secondo conte di Salvatierra e marchese di Sobroso (1595 circa-1659),viceré della Nuova Spagna
 Jeremy Sarmiento (2002) – calciatore ecuadoriano con cittadinanza britannica
 Jorge Sarmiento (1900-1957) – calciatore peruviano
 José Sarmiento y Valladares, conte di Moctezuma e di Tula (1643-1708) – viceré della Nuova Spagna
 Juan de Rojas Sarmiento (XVI secolo) – astronomo spagnolo
 Juana de J. Sarmiento, propr. Juana de Jesús Sarmiento Ariza (1899-1979) – politica e attivista colombiana
 Leonor Osorio Sarmiento (...-1550) – moglie di Juan de Vega e sostenitrice di Ignazio di Loyola
 Luis Carlos Galán Sarmiento (1943-1989) – giornalista, politico ed economista colombiano
 Marcel Sarmiento (...) – attore, regista e scenografo colombiano naturalizzato statunitense
 Marcelo Sarmiento (1979) – ex calciatore argentino
 María de Mendoza y Sarmiento (1508 circa-1587) – nobildonna spagnola
 Mauro Sarmiento (1983) – artista marziale italiano
 Nicolás Sarmiento (1992) – giocatore di calcio a 5 argentino
 Pedro Sarmiento de Gamboa (1530-1590) – navigatore, esploratore e cosmografo spagnolo del XVI secolo, storico della civiltà Inca
 Pedro Sarmiento (1956) – ex calciatore colombiano
 Rubén Félix García Sarmiento (1867-1916) – meglio noto come Rubén Darío, poeta del Nicaragua
 Valeria Sarmiento (1948) – montatrice, regista e sceneggiatrice cilena

Sport 
 Club Atlético Sarmiento – squadra calcistica argentina